Siron ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Siron (Epikureer), griechisch-römischer Philosoph 
 Jacques Siron (* 1949), Schweizer Musiker, Autor und Filmemacher